«America» — песня, написанная Леонардом Бернстайном (музыка) и Стивеном Сондхаймом (слова) для своего мюзикла «Вестсайдская история», впервые представленного публике на Бродвее в 1957 году.

Примечания 

Песни 1957 года
Песни из мюзиклов
Песни, написанные Леонардом Бернстайном
Песни, написанные Стивеном Сондхаймом